A+ puede referirse a:
 El grupo sanguíneo A+
 A+, un lenguaje de programación.
 A+, un rapero estadounidense.
 A+, una red de estaciones de televisión mexicana propiedad de TV Azteca.
A+ examen de certificación de soporte técnico de CompTIA.